Диармайт (Диармайд, Дермот; , ) — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Диармайд с Инис Клотранн (VI в.) — ирландский святой
 Диармайт мак Кербайлл — король Миде (538—551/554 и 555/558-565) и верховный король Ирландии (544—565)
 Диармайт Диан — король Миде (653—689)
 Диармайт мак Аэдо Слане — король Бреги, верховный король Ирландии (658—665)
 Диармайт мак Конайнг — король Бреги (778—786)
 Диармайт Айонский — аббат Айоны (814—832?)
 Диармайт мак Томмалтайг — король Коннахта (815—833)
 Диармайт уа Тигернайн (ум. ок. 852) — епископ Армы, святой
 Диармайт мак Маэл-на-м-Бо — король Лейнстера (1042—1072)
 Диармайт Мак Мурхада — король Лейнстера (1126—1171)
 Диармайт О Кобтайг (втор. пол. XVI в.) — ирландский поэт